Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alison Van Uytvanck che ha battuto in finale Ana Vrljić 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Alberta Brianti (primo turno)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)
 Johanna Konta (primo turno)
 Nastassja Burnett (primo turno)

 Irena Pavlović (primo turno)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2013